Aptroot kan som auktorsförkortning betyda:

 André Aptroot
 Andre Aptroot

Robotskapade auktorsförkortningar